В парному розряді жіночого тенісного турніру Guangzhou International Women's Open 2006, що проходив у рамках Туру WTA 2006, Лі Тін і Сунь Тяньтянь виграли титул, у фіналі перемігши пару Ваня Кінґ і Єлена Костанич 6–4, 2–6, 7–5.

Сіяні пари 

 Anabel Medina /  Yan Zi (півфінал)
 Лі Тін /  Сунь Тяньтянь (чемпіонки)

 Єлена Янкович /  Лі На (півфінал)
 Лурдес Домінгес Ліно /  Марія Хосе Мартінес Санчес (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Guangzhou International Women's Open